Кубок Інтертото 1975 () — 15-ий розіграш Кубка Інтертото, європейського футбольного турніру для клубів, які не потрапили до офіційних турнірів УЄФА. У турнірі взяли участь 40 клубів з 11 країн. Єдиного переможця турніру не визначалось і найкраща команда кожної групи на рівних зараховувалися до переможців та отримувала, окрім невеликого кубка, значну грошову винагороду. Найкращою командою турніру став австрійський ФОЕСТ (Лінц), який єдиним виграв усі 6 ігор групи.

Учасники 
Порівняно з минулим розіграшем, в турнірі не брали участь команди з Франції та Туреччини, натомість повернулись представники Нідерландів і Югославії. В результаті 40 команд були поділені на 10 груп по чотири клуби у кожній.

Груповий етап

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Група 9

Група 10

Див. також 
 Кубок європейських чемпіонів 1975—1976
 Кубок володарів кубків 1975—1976
 Кубок УЄФА 1975—1976

Посилання 
 Рахунок усіх матчів на сайті mogiel.net 

Кубок Інтертото
1975 у футболі